Delphi je lahko:

Delphi (CERN), eksperiment na pospeševalniku LEP v CERN-u aktiven med letoma 1989 in 2000
Delphi (programski jezik)